Martin Erat  (né le  à Třebíč ville de Tchécoslovaquie aujourd'hui en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
Il a été choisi par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 au septième tour ().

Avec Michael Latta, il est échangé aux Capitals de Washington pour Filip Forsberg le .

Le , il est échangé aux Coyotes de Phoenix avec John Mitchell contre Chris Brown, Rostislav Klesla et un choix de quatrième ronde au repêchage de 2015.

Il prend sa retraite à l'issue de la saison 2018-2019.

Carrière internationale 
Il remporta le bronze aux Jeux olympiques de Turin de 2006 avec l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace.

Statistiques

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1998-1999 || HC Zlín || Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Blades de Saskatoon || LHOu || 66 || 27 || 26 || 53 || 82 || 11 || 4 || 8 || 12 || 16
|-
| 2000-2001 || Blades de Saskatoon || LHOu || 31 || 19 || 35 || 54 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Rebels de Red Deer || LHOu || 17 || 4 || 24 || 28 || 24 || 22 || 15 || 21 || 36 || 32
|-
| 2001-2002 || Predators de Nashville || LNH || 80 || 9 || 24 || 33 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Admirals de Milwaukee || LAH || 45 || 10 || 22 || 32 || 41 || 6 || 5 || 4 || 9 || 4
|-
| 2002-2003 || Predators de Nashville || LNH || 27 || 1 || 7 || 8 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Predators de Nashville || LNH || 76 || 16 || 33 || 49 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2004-2005 || HC Zlín || Extraliga || 48 || 20 || 23 || 43 || 129 || 16 || 7 || 5 || 12 || 12
|-
| 2005-2006 || Predators de Nashville || LNH || 80 || 20 || 29 || 49 || 76 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2006-2007 || Predators de Nashville || LNH || 68 || 16 || 41 || 57 || 50 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || Predators de Nashville || LNH || 76 || 23 || 34 || 57 || 40 || 6 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 2008-2009 || Predators de Nashville || LNH || 71 || 17 || 33 || 50 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 74 || 21 || 28 || 49 || 50 || 6 || 4 || 1 || 5 || 4 
|-
| 2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 17 || 33 || 50 || 22 || 10 || 1 || 5 || 6 || 6 
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 71 || 19 || 39 || 58 || 30 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 36 || 4 || 17 || 21 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Capitals de Washington || LNH || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 53 || 1 || 23 || 24 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 17 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 79 || 9 || 23 || 32 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 40 || 5 || 19 || 24 || 16 || 10 || 1 || 7 || 8 || 14
|-
| 2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga || 39 || 13 || 23 || 36 || 34 || 13 || 4 || 4 || 8 || 12
|-
| 2017-2018 || HC Kometa Brno || Extraliga || 49 || 12 || 34 || 46 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga || 18 || 3 || 14 || 17 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Kometa Brno || Extraliga || 16 || 1 || 5 || 6 || 12 || - || - || - || - || -

|881 || 176 || 369 || 545 || 506 || 50 || 8 || 15 || 23 || 40

Statistiques internationales 

|-
|1999 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 2 || 2 || 12 || align=left|
|-
|2001 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 16 || align=left| Médaille d'or
|-
|2006 || align=left|Jeux olympiques || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2006 || align=left|Championnat du monde || 9 || 3 || 5 || 8 || 6 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2008 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 4 || 6 || 16 || align=left|
|-
|2010 || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left|
|-
|2012 || align=left|Championnat du monde || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2014 || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left|
|-
|2015 || align=left|Championnat du monde || 10 || 1 || 3 || 4 || 6 || align=left|

Références 

Naissance en août 1981
Naissance à Třebíč
Naissance en Tchécoslovaquie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique tchèque
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du HC Zlín
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Rebels de Red Deer
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Brno